Eugène Van Walleghem, Belgisch syndicalist en politicus
 Jozef van Walleghem, Zuid-Nederlands dagboekschrijver
 Marcel Van Walleghem, Belgisch geestelijke en hoogleraar
 Roeland Van Walleghem, Belgisch politicus